Independenterna kan syfta på:

 Independenterna – en fransk konstorganisation bildad 1884, se Société des artistes indépendants
 Nio Independenter – en konstutställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1938
 Independenter – en politisk grupp i rumpparlamentet i England

Se även
 Independent